Zancle peut faire référence à :

 La ville italienne de Messine ;
 Un poisson apprécié en aquariophilie, le zancle cornu.